Hörer (von ‚hören‘) bezeichnet:

 den Telefonhörer
 den Kopfhörer
 als Zuhörer bzw. Empfänger den Adressaten einer akustischen Botschaft
 den Hörfunkteilnehmer (Radiohörer)
 den Teilnehmer einer akademischen Lehrveranstaltung, siehe auch Gasthörer / Hospitant
 im Skatspiel der Spieler nach dem Geber, siehe Vorhand (Skat)
 den Offiziershörer als militärischen Teilnehmer einer akademischen Lehrveranstaltung

Siehe auch: